Maria Julita Nunes (Teixeira, 10 de fevereiro de 1929) é uma escritora e cordelista brasileira, que publicou quatro cordéis e quatro livros.

Biografia
Nasceu sob a égide dos Nunes da Costa, que lhe legaram, além de uma numerosa família, o gosto pela poesia, sobretudo o cordel, herança do patriarca Agostino Nunes da Costa e dos herdeiros Nicandro e Ugulino, poesia esta que corre profusa no seu sangue.

Mesmo detestando matemática, desde o curso primário trabalhou, durante quase quarenta anos, na área de contabilidade. Bacharelou-se em Direito, mas não exerceu a advocacia.

Referência 
 NUNES, Maria Julita. Padre Serrão, O Benemérito. 

Poetas da Paraíba
Naturais de Teixeira (Paraíba)
Cordelistas do Brasil